Torneig de tennis masculí: Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015
 Torneigs de tennis femení: 
 Japan Women's Open Tennis 2015 (WTA International)
 Toray Pan Pacific Open 2015 (WTA Premier)